Фонд Миколи Бабака - українська благодійна неприбуткова організація, що була створена у 2017 р. за ініціативи його Генерального директора Миколи Бабака. 

Основною місією Фонду є збереження, презентація і популяризація культурної спадщини та сучасного мистецтва України. М.Бабак більше 30 років колекціонує народну ікону, народну картину, сільську фотографію, вжиткові речі (вишивку, кераміку, скрині тощо) Середньої Наддніпрянщини 18 - 20 ст. На сьогодні його колекція нараховує більше 10 000 артефактів.

Діяльність 
Фонд ініціює і підтримує проєкти у галузі мистецтва і культури, а також здійснює і заохочує діяльність в освітній та соціальній сферах.

Виставкові проєкти 
Фонд підтримує проведення виставок і мистецьких презентацій.

Колекціонування 
Поповнення колекцій Фонду відбувається на постійних засадах.

Благодійництво 
Фонд співпрацює з Черкаським художнім музеєм і передав до його постійної експозиції збірки Народної ікони Середньої Наддніпрянщини 18 - 20 ст., Народної картини 20 ст., малої скульптурної пластики 20 ст. та інші артефакти.

Діяльність під час військового вторгнення рф в Україну 
Із початком військових дій Фонд розширив сфери своєї діяльності і здійснює допомогу ветеранам, військовим підрозділам та внутрішньо переміщеним особам. Успішною стала співпраця Фонду і черкаського барбершопу, перукарі якого безкоштовно надають свої послуги пораненим військовим прямо в лікарняній палаті.

Основні події та проєкти 
2022 - Проєкт «Артифікація» — краща практика співпраці організацій громадянського суспільства, влади та бізнесу.

Співпраця Фонду з ГО Технопарк Центр медичних інновацій

Грант від Фонду Принца Клауса (Нідерланди)

Подарунок Черкаському художньому музею

Виставка «Фотографія Григорія Шевченка кін.19 — поч.20 ст.»

Офіційна заява Фонду Миколи Бабака щодо військової агресії проти України

2021 - Підписано меморандум між очільниками Фонду Миколи Бабака, Черкаського художнього музею та Українського Дому щодо реалізації проекту «Сучасне мистецтво України. Музейне зібрання».

Подарунок Черкаському художньому музею

Фонд Миколи Бабака ініціює створення Колекції сучасного мистецтва України

Фонд підтримав проведення 17-ої міжнародної виставки сучасного мистецтва Антракт

2020 - Фонд Миколи Бабака отримав грант від УКФ

Укрпошта вводить в обіг філателістичну продукцію, в дизайні якої використано світлину з колекції Фонду 

Фонд Миколи Бабака підписав угоду про співпрацю з Черкаським художнім музеєм

Фонд підтримав проведення 10 міжнародної виставки Dialogues, що проходила в Черкаському художньому музеї

Фонд створює групу “Фотолітопис України” у соціальній мережі Фейсбук, що нараховує більше 14000 учасників

2017 - офіційна реєстрація Фонду

Примітки 
Благодійні організації
Культурна спадщина України
Мистецтво України
Сучасне мистецтво
Благодійні заходи
Благодійна Україна

Благодійні фонди України